Здолбица (Дубенский район) — село, центр Горникского сельского совета Дубенского района Ровненской области Украины.
 Здолбица (Здолбуновский район) — село, центр Здолбицкого сельского совета Здолбуновского района Ровненской области Украины.